Kwakwa peut désigner :
 Kwakwa, un village du Cameroun dans la commune de Mbonge
 le KwaKwa ou QwaQwa, un ancien bantoustan en Afrique du Sud.